Georgi Kassabow ist der Name folgender Personen:

 Georgi Kassabow (Biathlet) (* 1978), bulgarischer Biathlet
 Georgi Miljow Kassabow (1895–1925), bulgarischer Literaturkritiker und Dichter, siehe Geo Milew